Vlaamse Media Maatschappij (VMMa), de moedermaatschappij van VTM, Q-music, ...
 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 Virtual Machine Monitor
 Virtual memory manager, een proces dat het virtueel geheugen van een computer beheert.